Störenfried steht für:
 Sein Störenfried, deutscher Film (1915)
 Der Störenfried (1933), deutscher Kurzfilm 
 Der Störenfried (1940), deutscher Kurzfilm 
 Die Störenfriede, deutscher Kinderfilm (1953)

Siehe auch:
 Störer
 Troublemaker
 Troublemakers